

Identiteit en identificatie 
 Identificatie (recht)
 Identificatie (psychologie)
 Identificatie (informatica)
 Identiteitskaart, een Europees identiteitsbewijs
 Identificatiecode
 Self-sovereign identity

Plaats en herkomst 
 Indonesië, een Aziatische staat met landcode ID volgens ISO 3166-1
 .id, het topleveldomein Indonesië op internet
 Idaho (ID), een Amerikaanse staat

Organisaties 
 Islam Democraten (ID), een Nederlands-islamitische politieke partij
 id Software
 ID college, een regionaal opleidingencentrum in Nederland
 Studievereniging ID, een studievereniging aan de Technische Universiteit Delft

Televisie en muziek 
 ID (Slagerij van Kampen), een cd van Slagerij van Kampen
 I.D. (Law & Order), een aflevering van de tv-serie Law & Order
 ID (The Bridge), een aflevering van de Amerikaanse tv-serie The Bridge
 Imagine Dragons, een band
 Investigation Discovery, een digitaal kanaal van Discovery Networks

Overige 
 Intelligent design, een opvatting over de ontstaansgeschiedenis van de wereld
 Es (psychoanalyse) of id, begrip uit de psychologische theorieën van Freud
 iD-tijdschrift, een tijdschrift
 The Id (Chobanian), een compositie van de componist Chobanian
 Citroën ID, een autotype van Citroën, zie Citroën DS
 Melkertbaan of ID-baan, een Nederlands voormalig werkgelegenheidsproject
 Infectiedosis, een maat voor de schadelijkheid van een infectie, zie Virulentie
 Internet Draft (ID of I-D), een type documenten bij het vaststellen van technische standaarden voor internet
 Idem (Latijn voor "hetzelfde") of identiek
 Een manier om 499 in Romeinse cijfers te schrijven, thans niet als correct beschouwd.

Zie ook 
Idee (doorverwijspagina)